Нугу́ш — топоним в России на Южном Урале в республике Башкортостан:

 Нугуш — село в Мелеузовском районе.
 Нугуш (приток Белой) — река в Бурзянском и Мелеузовском районах. Также называется Большой Нугуш.
 Нугуш (приток Усени) — река в Туймазинском районе.